Straßmann, Strassmann:
 Fritz (Wilhelm) Straßmann
 19136 Strassmann (1989 AZ6)

Strassman 
 David Strassman
 Marcia Strassman